Дени́с Ю́рьевич Пчели́нцев (1 декабря 1979, Волгоград, СССР) — российский футболист, вратарь.

Карьера 
Уроженец Волгограда, воспитанник спортивного интерната «Ротор». Отыграв пять сезонов в низших лигах за команду «Ротор-2», в 2001 году покинул Волгоград, начав странствия по второму и первому дивизионам.

В 2004 году вместе с «КАМАЗом» поднимается в первый дивизион, после чего повторяет этот путь с «Ностой» — лишь в Новотроицке Денис получил шанс стать основным вратарём. В 2009 году оказывается в ФК «Краснодар», где первый сезон отыграл практически полностью, а со второго круга сезона 2010 уступил место Алексею Ботвиньеву.

С сезона 2012/13 выступает в ФНЛ за волгоградский «Ротор». По итогами голосования болельщиков был признан лучшим вратарём ФНЛ в сезоне 2012/2013.

Благодаря уверенной игре и внешнему сходству с французским вратарём волгоградские болельщики прозвали Дениса «Бартез».

После снятия «Ротора» с розыгрыша первенства ФНЛ перешёл в ярославский «Шинник».

Достижения

Командные 
 Двукратный победитель второго дивизиона (зона «Урал-Поволжье»): 2003, 2006 (выход в первый дивизион).

Личные 
 Лучший вратарь второго дивизиона ПФЛ зоны «Урал-Поволжье»: 2006.
 Лучший вратарь ФНЛ: 2012/2013.

Семья 
Женат. Двое детей.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ДПФ РФС
 Профиль на сайте footstat.ru

Футболисты России
Игроки ФК «Ротор-2»
Игроки ФК «Энергетик» Урень
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Новокузнецк»
Игроки ФК «Носта»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Сокол» Саратов